Alcovy bezeichnet:
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy Forest
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy (Georgia)
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy Mobile Home Park
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy Mountain (Ort)
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy Shores
 einen Berg im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy Mountain (Berg)
 einen Flughafen im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy Airport
 einen Fluss im US-Bundesstaat Georgia, siehe Alcovy River